Stylopauropoides är ett släkte av mångfotingar. Stylopauropoides ingår i familjen fåfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Stylopauropoides